Die Premjer-Liga 2015/16 war die 24. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie startete am 17. Juli 2015 mit der Partie Spartak Moskau gegen FK Ufa und endete am 21. Mai 2016. Vom 5. Dezember 2015 bis zum 4. März 2016 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen.

Meister wurde ZSKA Moskau.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen direkt ab. Der Dritt- und Viertletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Vor der Saison 
Als Titelverteidiger ging Zenit St. Petersburg in die Saison. Krylja Sowetow Samara und  Anschi Machatschkala ersetzten die beiden Absteiger der Vorsaison Torpedo Moskau und Arsenal Tula.

Teilnehmer 

 
Die  14 bestplatzierten Mannschaften der Saison 2014/15:
 Zenit St. Petersburg
 ZSKA Moskau
 FK Krasnodar
 Dynamo Moskau
 Rubin Kasan
 Spartak Moskau
 Lokomotive Moskau
 Mordowija Saransk
 Terek Grosny
 Kuban Krasnodar
 Amkar Perm
 FK Ufa
 Ural Jekaterinburg
 FK Rostow

Die beiden Aufsteiger:
 Krylja Sowetow Samara
 Anschi Machatschkala

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 
Der 13. und 14. der Premjer-Liga spielten am 24. und 27. Mai 2016 gegen den Dritten und Vierten der Perwenstwo FNL um die Qualifikation für die Premjer-Liga 2016/17.

|}
Kuban Krasnodar stieg ab.

Torschützenliste 

Bei Gleichstand in der Torschützenliste entscheiden die geringere Anzahl an Elfmetertoren und danach die kürzere Einsatzzeit in der Saison.

Die Meistermannschaft von PFK ZSKA Moskau 
(Spieler mit mindestens drei Einsätzen wurden berücksichtigt, in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 
 Offizielle Website der Premjer-Liga
 Statistiken auf weltfussball.de
 Tabelle auf premierliga.ru (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2015/16
Premjer-Liga-Saison